Doh (település) falu Szilágy megyében, Romániában.
Doh (penészedés), szagforma